En Belgique, une section de commune est une ancienne commune, aujourd'hui fusionnée ;

 En France, une section de commune est une partie d'une commune qui possède à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.